Messier 106 – galaktyka spiralna
 M106 SPM – amerykański moździerz samobieżny na podwoziu M113

nl:M106